Oberliga 1973/74 bezeichnet:
 DDR-Fußball-Oberliga 1973/74
 Eishockey-Oberliga 1973/74
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1973/74
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1973/74
 DDR-Oberliga 1973/74 (Badminton)